Сестеадерос има више значења:

 Сестеадерос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сестеадерос (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику